El término punto crítico puede referirse, en esta enciclopedia:

En matemática
 al punto crítico (matemática) de una función;
 al punto crítico (teoría de conjuntos), en teoría de conjuntos;

En termodinámica y fisicoquímica
 al punto crítico (termodinámica), el límite para el cual el volumen de un líquido es igual al de una masa igual de vapor o, en otros términos, en el cual las densidades del líquido y del vapor son iguales; si se miden las densidades del líquido y del vapor en función de la temperatura y se representan gráficamente los resultados, puede determinarse la temperatura crítica a partir del punto de intersección de ambas curvas.

En seguridad alimentaria
 al punto crítico (seguridad alimentaria), la etapa en un protocolo en el que se produce un control que es esencial para la prevención de un riesgo;

En literatura
 a Punto crítico (novela), una novela de ficción de Michael Crichton de 1996.